Емельяновичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Емельяновичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.

Россия 
 Емельяновичи — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.